Elitserien 1989/1990 kan syfta på:

Elitserien i basket för herrar 1989/1990
Elitserien i basket för damer 1989/1990
Elitserien i bordtennis för herrar 1989/1990
Elitserien i bordtennis för damer 1989/1990
Elitserien i handboll för damer 1989/1990
Elitserien i ishockey 1989/1990
Elitserien i bandy 1989/1990
Elitserien i volleyboll för herrar 1989/1990
Elitserien i volleyboll för damer 1989/1990